Michener est un nom de famille pouvant faire référence à :
 Charles Duncan Michener (1918-2015), un entomologiste américain
 Ezra Michener, un botaniste, mycologiste et lichenologiste
 James A. Michener (1907-1997), un écrivain américain
 Roland Michener (1900-1991), un diplomate et homme d'État canadien